Liste der Gemeinden in der italienischen Region Kampanien, unterteilt nach Provinzen.

Der Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Einzelnachweise 

Kampanien
!